Шпигель — фамилия еврейского () или немецкого происхождения ( — зеркало). Известные носители:

 Шпигель, Адам (род. 1969) — американский актёр и режиссёр, более известный как Спайк Джонз. 
 Шпигель, Альфред Карлович (около 1850 — после 1918) — советский архитектор.
 Шпигель, Анне (род. 1980) — немецкий политик.
 Шпигель, Борис Исаакович (род. 1953) — бизнесмен и политик, продюсер, экономист.
 Шпигель, Григорий Ойзерович (1914—1981) — советский актёр.
 Шпигель, Илья Михайлович (род. 1975) — финляндский политик, бизнесмен и общественный деятель.
 Шпигель, Мария Аврора фон (1681—1733) — шведская фрейлина турецкого происхождения.
 Шпигель, Рафаэль (род. 1992) — швейцарский футболист.
 Шпигель, Скотт (род. 1957) — американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актёр.
 Шпигель, Сэм (1901—1985) — австрийский и американский независимый кинопродюсер.
 Шпигель, Фридрих фон (1820—1905) — немецкий востоковед, издатель и переводчик.

См. также 
 Ван ден Спигель, Адриан
 Шпигельман